Роберт Гарлей или Харли, 1-й граф Оксфорд (;  — ) — английский политический деятель, инициатор создания скандально известной компании Южных морей.

Биография 
Во время Славной революции 1688 года Харли вместе с отцом своим собрал конный отряд для поддержки Вильгельма III и занял для него город Вустер.

Избранный в 1689 году в палату общин, Харли, согласно семейной традиции, примкнул к вигам, но скоро стал переходить на противоположную сторону, восставая в особенности против внешней политики Вильгельма III, и уже в 1698 году заменил Монтегю в руководстве палатой общин. Он тщательно изучил её формы и обряды, и в 1701 году был избран спикером.

В 1704 году Харли вступил в состав министерства Годольфина, заменив Ноттингема в заведовании иностранными делами. В это время он считался умереннейшим из тори, но по мере того как Годольфин и Мальборо склонялись на сторону вигов, Харли отдалялся от большинства товарищей своих по министерству и старался путём придворных интриг заручиться расположением королевы Анны.

Решительному торжеству вигов в 1708 году предшествовал выход Харли из кабинета, куда его возвратила (в качестве канцлера казначейства) победа тори в 1710 году, одержанная отчасти благодаря его проискам. В следующем году он был назначен лордом-казначеем (первым министром) и перешёл в верхнюю палату с титулом графа Оксфорда.

Утрехтский мирный договор с Францией вызвал оппозицию со стороны вигов в верхней палате, но Харли удалось сломить её назначением двенадцати новых пэров.

Дружба между Харли и Болингброком, составлявшая силу министерства, мало-помалу превратилась в ненависть: Харли утратил доверие королевы и за несколько дней до её смерти передал жезл лорда-казначея Болингброку.

При восшествии на престол Ганноверской династии Харли удалился в своё поместье, но через несколько месяцев против него было возбуждено палатой общин обвинение в государственных преступлениях. Он был заключён в Тауэр, где пробыл около двух лет; после этого ему было возвращено пэрское достоинство, но он более не принимал выдающегося участия в общественных делах.

Неизменными друзьями и союзниками Харли были либерально настроенные литераторы, такие как Джонатан Свифт и Александр Поуп; вместе они составляли знаменитый клуб Мартина Скриблеруса. Он покровительствовал также Даниэлю Дефо, вступившись за него после его ареста перед королевой Анной и добившись в 1703 году освобождения опального писателя. И 1-й граф Оксфорд, и его сын Эдвард были неутомимыми собирателями рукописей и книг. Собранные ими  стали национальной собственностью и ядром Британской библиотеки.

Семья 
Харли был женат на Элизабет Фоули и Саре Миддлтон. Первая жена родила ему троих детей. Это были:

 Элизабет (умерла в 1713), жена Перегрина Осборна, 3-го герцога Лидса;
 Абигейл (умерла в 1750), жена Джорджа Хея, 8-го графа Кинноулла;
 Эдуард (1689—1741), 2-й граф Оксфорд и граф Мортимер.

Киновоплощения 
 «Фаворитка (фильм)» (2018) — Николас Холт.

Примечания

Литература 
 

Спикеры палаты общин Англии
Государственные деятели Великобритании
Министры иностранных дел Великобритании
Канцлеры казначейства Великобритании
Лорды-казначеи
Члены Лондонского королевского общества
Графы Оксфорд
Библиофилы Великобритании
Главные шерифы Херефордшира